é o tempero japonês originado do gênero de plantas Capsicum, ou especificamente a espécie Capsicum annuum, e comumente traduzido como pimenta. Quando o termo é usado em inglês, ele se refere a qualquer tipo de pimenta ou pimentão relacionados com a do Japão, incluindo:

 Shichimi, ou shichimi togarashi, um condimento que é uma mistura de sete diferentes ingredientes que varia de acordo com fabricante.
 Shishito, ou shishi togarashi, uma variedade pequena e leve de Capsicum annuum.
 Niji Iro Togarashi, uma série de 1990 no estilo mangá.

Culinária do Japão